Rektorat samodzielny św. Maksymiliana Marii Kolbego w Młynnem – rektorat na prawie parafii rzymskokatolickiej, znajdujący się w diecezji tarnowskiej, w  dekanacie ujanowickim.

Przypisy 

Parafie diecezji tarnowskiej
Parafie pod wezwaniem św. Maksymiliana
Młynne (powiat limanowski)
Religia w gminie wiejskiej Limanowa